Гизела Хоххальтингер () — фигуристка из Австрии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1930 года. Выступала в паре с Georg Pamperl, затем с  Отто Прайссеккером.

Спортивные достижения
(с Отто Прайссеккером)

(с Georg Pamperl)

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии